Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Oslo w dniach 17–20 marca 2022 będą dziesiątymi i ostatnimi w sezonie 2021/2022 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja będzie odbywała się w sprincie, biegu pościgowym i biegu masowym.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

Puchar Świata w biathlonie 2021/2022
2022 w Norwegii
Sport w Oslo